Maja i Miguel (ang. Maya & Miguel, 2004-2007) – amerykański serial animowany.

Fabuła 
Serial przedstawia przygody dwojga hiszpańskich bliźniąt Mai i Miguela oraz ich przyjaciół. Codziennie uczą się m.in. co to jest wielokulturowość, ucząc się przy tym nowych języków i zachowań.

Wersja oryginalna 
 Carlos Alazraqui jako Paco/Mr. Nguyen/Ernesto Chavez
 Jeff Bennett jako Todd, Andy's father/Jimmy McCorkle's rapping voice
 Maria Canals-Barrera jako Ms. Rodriguez
 Leslie Carrara-Rudolph jako Simon Schulz
 Jeannie Elias jako Andy Arlington/Mrs. Lee/Jimmy McCorkle/Veronica
 Liza del Mundo jako Laura, Andy's mother
 GiGi Erneta jako Esperanza
 Erik Estrada jako Señor Felipe
 Nika Futterman jako Miguel Santos/Rebecca
 Candi Milo jako Maja Santos/Tito Chavez/Chrissy's Mom
 Annie Mumolo jako Kylie
 Lupe Ontiveros jako Abuela Elena
 Elizabeth Peña jako Rosa Santos
 Carlos Ponce jako Santiago Santos/Chrissy's Dad
 Lucy Liu jako Maggie Lee
 Beth Payne jako Chrissy
 Jerod Mixon jako Theo McEwen

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2004
Seriale telewizyjne zakończone w 2007
Programy telewizji PBS